Сидар-Крик (, ) — англоязычный гидроним и топоним.

Гидроним 
США
  — река в Висконсине.
 Сидар-Крик — река в Западной Виргинии.
  — река в Индиане.
  — водохранилище в Кентукки.
  — водохранилище в Техасе.

Прочие страны
  — река в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Топоним

США 
Населённые пункты
  — деревня в Небраске.
  — неинкорпорированная коммуна в Техасе.

Тауншипы
  — в Индиане, округ Аллен.
  — в Индиане, округ Лейк.
  — в Мичигане, округ Маскигон.
  — в Мичигане, округ Уэксфорд.

Прочее
  — парк штата в Западной Виргинии.
  — поселение-призрак в Юте.

Австралия 
  — пригород Голд-Коста, Австралия.

См. также 
  — в Миннесоте, США
  — река в Айове, США
  — аттракцион «американские горки» в парке развлечений Cedar Point, город Сандаски, штат Огайо, США
 Сидар-Хилл () — англоязычный топоним

Сражения в США
  (март 1864)
 Сражение на Кедровом Ручье (октябрь 1864)
  (октябрь 1876)